Dauntsey est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (mort en 1391), homme politique anglais
, marchand et vénérable londonien

Toponyme

, village du Wiltshire
, village du Wiltshire
, vallée du Wiltshire

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme